Cet article présente les différentes campagnes européennes réalisées par l' APOEL Nicosie depuis sa première participation à la Coupe des coupes en 1963-1964.

Résultats en compétitions européennes

Légende du tableau

Résultats 
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.

Bilan

Notes et références

Lien externe 
 Historique de l'APOLE Nicosie en compétitions européennes sur EU-Football.info.

Football à Nicosie
APOEL Nicosie